По́ршта — топоним.

 Поршта — посёлок в Пудожском районе Республики Карелия.
 Поршта — река в Республике Карелия и Архангельской области.